Municipio de Emma puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Emma (Illinois), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Emma (condado de Harvey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Harvey.